Макси́м О́сипов:
 Осипов, Максим (?—1671) — донской казак, один из руководителей казацко-крестьянского восстания под предводительством Степана Разина.
 Осипов, Максим Александрович (род. 1963) — российский врач-кардиолог и писатель.
 Осипов, Максим Ильич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Осипов, Максим Николаевич (род. 1980) — российский хоккеист.